Барбарис многоцветковый () — кустарник, вид рода  семейства .

В природе ареал вида охватывает западные районы Китая.

Ботаническое описание 
Кустарник высотой до 4 м, с прямостоящими, голыми или мелко опушёнными ребристыми ветвями. Побеги серовато-бурые или тускло-коричневые.

Листья яйцевидные, длиной 1,5—3 см, на верхушке округлённые, с клиновидным основанием, мелкозубчатые или цельнокрайные, сверху матово-зелёные, снизу блестящие, сероватые. Колючки одиночные или тройчатые, длиной 1—2 см.

Цветки ярко-жёлтые, мелкие, диаметром 0,5 мм, в повислых многоцветковых кистях длиной до 12 см.

Ягоды красные, к обоим концам фиолетовые, длиной 8 мм, шириной 3—4 мм.

Цветёт в июне — июле. Плодоносит в сентябре.

Таксономия 
Вид Барбарис многоцветковый входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Барбарис
Декоративные кустарники
Кустарники
Флора Азии